Live in Warsaw — концертний альбом проекту «IAMX», випущений восени 2008 року. Це перший альбом такого формату у дискографії проекту.

Композиції 
 «The Alternative»
 «Bring Me Back a Dog»
 «The Negative Sex»
 «President»
 «Mercy»
 «Lulled by Numbers»
 «Kiss and Swallow»
 «Spit It Out»
 «Song of Imaginary Beings»
 «Missile»
 «Your Joy Is My Low»

Посилання 
 MusicBrainz

Альбоми IAMX